Ребекка Скоун (; 10 августа 1983, Хоера, Новая Зеландия) — новозеландская гребчиха (академическая гребля), многократный призёр Чемпионата мира по академической гребле 2009-11, 2013-15 года; бронзовая призёр Летних Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, а также Летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Приходится двоюродной сестрой другой известной гребчихе из Новой Зеландии Соне Скоун.

Биография 
Ребекка Скоун родилась 25 сентября 1990 года в Хоере, Новая Зеландия. Многие её родственники так или иначе связаны со спортом: её брат Сэм выступал за команду по регби города Уонгануи, дядя Алистер был игроком сборной Новой Зеландии по регби («Олл Блэкс»), а её двоюродная сестра Соня была олимпийской гребчихой. Тренировалась на базе спортивного клуба — Union Boat Club. После окончания колледжа в Уонгануи Ребекка отправляется в университет города Отаго, где изучала торговлю и искусство. По завершении обучения получила степень бакалавра в области коммерции и маркетинга, а также бакалавра искусства в области истории искусства. После этого приняла решение посвятить себя всецело занятиям гребным спортом.

Олимпийские выступления 
Первая олимпийская медаль в активе Скоун была добыта на соревнованиях в 2012 году в Лондоне. В финальном заплыве двоек Ребекка вместе со своей напарницей Джульетт Хэйг выиграла бронзу соревнований. С результатом 7:30,19 их пара заняла третье место, пропустив вперед соперниц из Австралии (7:29,86 — 2-е место) и Великобритании (7:27,13 — 1-е место).

Очередную олимпийскую медаль Скоун добыла на следующих летних играх 2016 года, что проходили в Рио-де-Жанейро. С новой напарницей, которой стала Женевьев Берент, было добыто серебро заплыва двоек парных. С результатом 7:19.53 новозеландские спортсменки заняли второе место, уступив первенство соперницам из Великобритании (7:18.29 — 1-е место), но обогнав пару из Дании (7:20.71 — 3-е место)

Примечания

Ссылки 
 
 
 Ребекка Скоун — олимпийская статистика на сайте Оlympic.org

Выпускники Университета Мэсси
Выпускники Университета Отаго
Гребцы (академическая гребля) Новой Зеландии
Олимпийские чемпионы по академической гребле
Олимпийские чемпионы от Новой Зеландии
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2012 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2016 года